Frissons (film) (1975)

 Frissons (série télévisée) (1997-2000)